День физи́ческой культу́ры и спо́рта в Украи́не — праздничный день на Украине. Отмечается во вторую субботу сентября по указу президента «О дне физкультуры и спорта» от 29 июня 1994 года № 340/94.

Многие европейские виды спорта начали распространяться на Украине ещё с конца XIX века.

Ссылки 
 

ФиС
ФиС
ФиС
ФиС
Физическая культура
Спорт на Украине